Новополтавка — название населённых пунктов:

Россия 
 Новополтавка — село в Ермаковском районе Красноярского края.
 Новополтавка — посёлок в Северном районе Оренбургской области.
 Новополтавка — село в Бугульминском районе в Татарстане.

Украина 
 Новополтавка — село в Александровском районе Донецкой области.
 Новополтавка — село в Черниговском районе Запорожской области.
 Новополтавка — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Новополтавка — село в Великоалександровском районе Херсонской области.